Камано:

 Камано — папуасский язык.
 :en:Kamano No. 1 Rural LLG.
 :en:Kamano No. 2 Rural LLG.
 Камано (:en:Kamano Island) — остров в Британской Колумбии, Канада.
 Камано (:en:Camano Island) — остров в штате Вашингтон, США.
 Камано, Франсуа (род. 1996) — гвинейский футболист.